Дзольдо-Альто () — коммуна в Италии, располагается в провинции Беллуно области Венеция.

Население составляет 1183 человека (2008 г.), плотность населения составляет 19 чел./км². Занимает площадь 62 км². Почтовый индекс — 32010. Телефонный код — 0437.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай Мирликийский, празднование 6 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.zoldoalto.bl.it

Ссылки 
 
 Национальный институт статистики  
 Национальный институт статистики